Санъютэй Энтё (, 1 апреля 1839, , Сёгунат Токугава — 11 августа 1900, , Японская империя) — японский писатель и артист-рассказчик в жанре ракуго, один из наиболее известных в данном жанре. Признанный классик японских ужасов (кайдан).

Биография 
Родился в семье потомственных рассказчиков, начал выступать на сцене уже в семь лет. Учился технике рисования укиё-э в буддийском монастыре у Утагавы Куниёси, параллельно обучаясь мастерству рассказчика. Вскоре зарекомендовал себя, как отличный импровизатор и уже в 1855 году получил признание профессионалов. Санъютэй Энтё до сих пор в Японии считается лучшим представителем профессионального рассказывания за всю её историю. Его рассказы, идеи для которых черпал из японской литературы, истории и современной ему жизни, были настолько успешными, что многие из них вышли в печатном виде.

Издания на русском языке

Примечания 

Ракуго